Le sigle WMF peut désigner :
 , format d'image numérique spécifique aux systèmes Windows ;
 , association sans but lucratif ;
  (ou Fonds mondial pour les monuments), qui comprend un observatoire des monuments mondiaux ;
 , célèbre fabricant d'articles de table argent/argenterie.